Guyomard peut faire référence à:

Toponyme 

 Saint-Guyomard, commune du Morbihan.

Patronyme 

 Bernard Guyomard (1926-2010), homme politique français ;
 Gérard Guyomard (né en 1936), peintre contemporain français ;
 Joseph Guyomard (1893-1955), homme politique français ;
 Louis-Marie Guyomard M.E.P. (1858-1889), missionnaire français martyrisé au Cambodge ;
 Patrick Guyomard, philosophe et psychanalyste français.

Voir aussi 
 Étymologie des patronymes français
 (9502) Guyomard, astéroïde ;
  ;
 Commune de Saint-Guyomard
 Senador Guiomard, ville brésilienne ;
 , commune brésilienne ;
 Senador Guiomard, village brésilien ;
 , page d'homonymie.

Notes et références